En Pologne :
 Dobieszowice, localité en voïvodie d'Opole ;
 Dobieszowice, localité en voïvodie de Silésie.